Signalwort steht für:

 Element einer Warnung
 mögliches Element einer Gefahrenbezeichnung, siehe Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien #Grundlagen